Премьер-лига сезона 2014/15 — 23-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года.

Жеребьёвка календаря турнира состоялась 18 июня 2014 года в 9 утра по британскому времени. Сезон начался 16 августа 2014 года. Чемпионский титул защищал «Манчестер Сити».

В турнире приняло участие 20 команд. Новыми участниками Премьер-лиги стали клубы «Лестер Сити», «Бернли» и «Куинз Парк Рейнджерс».

Чемпионский титул завоевал лондонский «Челси».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы-участники

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2014/15 принимают участие 6 клубов из Лондона. По два клуба представляют Ливерпуль и Манчестер. Также в чемпионате принимает участие клуб из Уэльса, «Суонси Сити».

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики 

4 Футболист забил 4 гола.

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Англия
2014
Премьер-лига